Trescasas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trescasas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Trescasas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar